Filzen ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Filzen (Glonn), Ortsteil von Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Filzen (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Filzen (Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Filzen (Brauneberg), Ortsteil von Brauneberg, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Filzen (Konz), Ortsteil von Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Filzen, früherer Name von Filsen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Filzen (Gemeinde Jochberg), Ortsteil von Jochberg (Tirol), Bezirk Kitzbühel, Österreich

Filzen ist der Familienname folgender Personen:
 Katrin Filzen (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Filzen (1915–1984), deutscher und Politiker (CDU), MdBB

Filzen steht für:
 Herstellen von Filz
 Herstellen von Filzputz
 umgangssprachlich für Leibesvisitation

Siehe auch:

 Filz (Begriffsklärung)